Са́стаго (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха-дель-Эбро. Занимает площадь 301,25 км². Население — 1260 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы